Pic Blanc peut désigner :
 le pic Blanc, un sommet d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Occidental ;
 le pic Blanc, un sommet d'Andorre ;
 le pic Blanc, un sommet à la frontière entre l'Espagne et la France, dans le massif du Mont-Perdu ;
 le pic Blanc, un sommet de France, dans le massif des Grandes Rousses, en Isère.